Трукский язык (чуукский) — микронезийский язык, распространенный на центрально-каролинских островах Трук, входящих в штат Трук (Федеративные Штаты Микронезии). Численность носителей свыше 50 тыс. чел.

В качестве письма используется латиница.

Ссылки 

Понапеанско-трукские языки
Микронезийские языки
Языки Федеративных Штатов Микронезии